Capela do Socorro (Vila do Conde) — capela em Vila do Conde, Portugal
Socorro (distrito de São Paulo) — distrito de São Paulo, Brasil
Subprefeitura da Capela do Socorro — subprefeitura de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos